Mare Nostrum o MareNostrum puede hacer referencia a:

 Mar Mediterráneo, llamado Mare Nostrum por los Romanos. 
 Mare Nostrum, novela del año 1918 de Vicente Blasco Ibáñez;
 Mare Nostrum, película de 1926 dirigida por Rex Ingram;
 Mare Nostrum, película hispano-italiana dirigida en 1948 por Rafael Gil;
 MareNostrum, supercomputador español;
 Centro Mare Nostrum, centro español dedicado al tratamiento de Adicciones;
 Mare Nostrum Resort, centro turístico situado en Tenerife;
 Mare Nostrum, Banda española de heavy metal;
 Banco Mare Nostrum, un grupo bancario español;
 Mare Nostrum, operación de rescate y recuperación de migrantes en el Mediterráneo de la Marina Militar Italiana.